Иван Кръстев може да се отнася за:
 Иван Кръстев (антифашист, партизанин), борец-антифашист от гр. Завет, Разградско
 Иван Кръстев, актьор
 Иван Кръстев, писател и поет
 Иван Кръстев, политолог
 Иван Кръстев, борец, носител на бронзов медал от Летните олимпийски игри 1972 в Мюнхен
 Иван Кръстев, министър на регионалното развитие и благоустройството в Правителството на България от 1990 г.